Пасо де Хесус има више значења:

 Пасо де Хесус (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пасо де Хесус (Сан Сиро де Акоста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику